1434 Margot
 Margot & the Nuclear So and So's

Desambiguação